Ultra af latin = "udover", "hinsides". Præfiks, der sættes foran en ordstamme for at udtrykke, at noget ligger uden for det almindelige, som f.eks.:
 Ultralyd
 Ultraviolet lys
 Ultralet fly
 Ultralet rygsækvandring
 Ultraløb

Musik 
 Ultra (Depeche Mode-album) – et album med Depeche Mode fra 1997.
 Ultra (Sivas-album) – et album med Sivas fra 2019.

Se også 
 Enigma – Efterretninger dekrypteret af Enigma fik kodenavnet ultra.

Referencer 

Præfikser